

Codici 
 CBB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Jorge Wilstermann, Cochabamba, Bolivia

Sigle 
 CBB – Confederaçao Brasileira de Basketball, la Federazione cestistica del Brasile